Хэфнер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хэфнер, Джефф (род. 1975) — американский актёр.
 Хэфнер, Кай (род. 1989) — немецкий гандболист.